Derivat (‚Abkömmling‘, von ) steht für:
 Aero-Derivativ, eine von einem Luftfahrt-Strahltriebwerk abgeleitete Gasturbine
 Derivat (Chemie), spezielle chemische Verbindung
 Derivation (Linguistik), in der Linguistik ein durch Ableitung gebildetes Wort oder das Resultat der Satzerzeugung
 Derivation (Mathematik), eine Abbildung, welche die Produktregel erfüllt
 Derivat (Medizin), in der Medizin: Blutfraktion, siehe Plasmapherese
 Derivat (Wirtschaft), ein Finanzinstrument

Siehe auch:
 Ableger
 Abspaltung
 Fork